Die Zweite Division 1912/13 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 8. September 1912 und endete am 20. April 1913.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Erste Division auf. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 History of Soccer

Fußballsaison 1912/13